Бухбергер:
 Бухбергер, Бруно (род. 1942) — австрийский ученый.
 Бухбергер, Вальтер (1895—1970) — чехословацкий двоеборец.